Großstadlberg heißen folgende geographische Objekte:

 Großstadlberg (Gemeinde Straßwalchen), Ortsteil von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Stadlberg (Gemeinde Bad Großpertholz), Ort an der tschechischen Grenze, bei Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich (ehem. Groß-Stadlberg)